Nederlands Hervormde begraafplaats (Hoogezand) - Hoogezand
 Nederlands Hervormde Begraafplaats Hoge Vuurseweg - Lage Vuursche
 Begraafplaats Nieuwe Zandweg - Linschoten